Elaine Smith peut faire référence à :

 Elaine Smith (1963-), femme politique travailliste écossaise
 , représentante de l'État démocrate de l'Idaho
  (1962-), actrice australienne d'origine écossaise
  (1958-), actrice et comédienne écossaise